Anastasija Zacharova – tennista russa
Nadežda Zacharova – cestista sovietica
Svetlana Zacharova – maratoneta russa
Svetlana Zacharova – ballerina ucraina
Tetjana Zacharova – cestista sovietica

Pagine correlate
Zacharov